Drilus — род жесткокрылых из семейства дрилид.

Описание 
Усики прикреплены около приподнятого бокового края головы; у самца гребневидные, у самки чётковидные. Основания усиков раздвинуты. Самка червеобразная, без надкрылий или крыльев.

Систематика 
В составе рода:

Примечания

Ссылки 
 А. Г. Кирейчук, А. Геррманн (Herrmann) Дрилиды рода Drilus (Drilidae): атлас фауны России

Дрилиды
Роды жесткокрылых